Die 4. Powerchairhockey-Europameisterschaft wurde vom 13. bis 17. Juli 2016 in den Niederlanden ausgetragen. Die Spiele fanden in De Rijp statt.

Den Titel des Europameisters im Powerchair-Hockey gewann zum vierten Mal die Niederlande, das im Finale Italien bezwang. Bronze ging an Deutschland.

Gruppenspiele

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Platzierungsspiele

Spiele um Platz 5–8

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Endspiel

Abschlussplatzierung

Weblink 
 IWAS Powerchair Hockey Verband

Einzelnachweise 

Elektrorollstuhl-Hockeywettbewerb
Sport (Alkmaar)
Sportveranstaltung in Noord-Holland
Sportveranstaltung 2016
Behindertensport (Niederlande)